Про́сперо — относительно небольшой нерегулярный спутник Урана, имеющий обратное орбитальное вращение.

Просперо был открыт 18 июля 1999 года Холманом, Кавеларсом, Глэдманом, Пети, Скуллом на CCD-изображениях, полученных на 3.5-м  телескопе Канада-Франция-Гавайи на горе Мауна-Кеа вместе с Сетебосом и Стефано и получил временные обозначения S/1999 U 3 и Уран XVIII.

После наблюдений на 5-метровом Паломарском телескопе в августе 1999 года, а также в мае-июне 2000 года на телескопе Китт Пик и на 2,5-метровом телескопе Ла Пальма были получены элементы орбиты спутника.

Назван именем волшебника Просперо, герцога Миланского — персонажа пьесы Уильяма Шекспира «Буря».

Элементы орбиты имеют схожие черты с элементами орбиты Сикораксы и Сетебоса. Можно сделать предположение об их общем происхождении. Однако, это предположение не подтверждает цвет спутника. Он нейтрально серый и визуально (показатель цвета B−V=0,80m, R-V=0,39m) схож с Сетебосом, но отличается от Сикораксы (которая имеет чуть красноватый оттенок).

Примечания

Ссылки 
 Просперо на сайте ГАИШ.
 Эфемериды IAU-NSES
 Элементы орбиты NASA JPL
 Prospero Profile by NASA’s Solar System Exploration
 David Jewiit pages
 Scott Sheppard pages

Спутники Урана
Нерегулярные спутники
Объекты, названные в честь литературных героев